Вечный огонь — постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о чём-либо или о ком-либо.

 «Вечный огонь» (или «От героев былых времён») — военно-патриотическая песня из кинофильма «Офицеры».
 «Вечный огонь» — пятнадцатый студийный альбом российской группы «Ленинград» (2011).
 «Вечный огонь» — международный фестиваль телепрограмм и телефильмов.
 Вечный огонь — сквер в Харькове.
 «Eternal Flame» () — песня группы The Bangles.
 «Вечный огонь» () — рассказ из сборника рассказов Анджея Сапковского «Меч Предназначения».
Монумент «Вечный огонь» — Монумент в Баку, воздвигнутый на Аллее Шехидов, посвященный погибшим в кровавой январской трагедии.

См. также 

 Вечные огни — список мемориалов.